Bušević je lahko:
 Bušević, Bosna in Hercegovina
 Bušević, Hrvaška